Guy Badeaux (1949- ), artiste québécois,
 Jean-Baptiste Badeaux (1741–1796), fonctionnaire canadien,
 Joseph Badeaux (1777–1835), homme politique canadien,
 Roberto Palazuelos Badeaux, nom de naissance de Roberto Palazuelos (1967- ), acteur mexicain.